Calamity Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calamity Peak (South Dakota)	
 Calamity Peak (Washington)